Boulder Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Boulder Creek (Dee River), Nebenfluss des Dee River (Don River) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Boulder Creek (Henson Creek), im Newton County, Arkansas 
 Boulder Creek (Saint Vrain Creek), in den Countys Weld und Boulder, Colorado 
 Boulder Creek (San Diego River), im San Diego County, Kalifornien, ist zum Lake Cuyamaca aufgestaut
 Boulder Creek (San Lorenzo River), im Santa Cruz County, Kalifornien 
 Boulder Creek (Silver River), im Houghton County, Michigan 
 Boulder Creek (Sycamore Creek), im Maricopa County, Arizona 
 Boulder Creek (Elwha River), im Okanogan County, Washington

Boulder Creek steht für:
 Boulder Creek (Kalifornien), Ort im Santa Cruz County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Boulder Creek Bridge